Cochise
 Cochise (canção)
 Cochise (personagem)
 Condado de Cochise

Desambiguação